Alois Schardt ist der Name folgender Personen:

* Alois Schardt (Kunsthistoriker) (1889–1955), deutscher Kunsthistoriker
 Alois Schardt (Journalist) (1926–1998), deutscher Journalist